Rafaela Maria del Sagrat Cor (Pedro Abad, Còrdova, 1850 - Roma, 1925), santa i fundadora de la congregació de les Esclaves del Sagrat Cor
 Maria Rafaela del Sagrat Cor: Sebastiana Lladó i Sala (Campos, Mallorca, 1814 - 1899), serventa de Déu i fundadora de la Congregació de Germanes dels Sagrats Cors